Esterházy de Galantha steht für:
 Esterházy de Galantha, ungarische Magnatenfamilie, siehe Esterházy

Esterházy de Galantha ist der Familienname folgender Personen:

 Péter Esterházy de Galántha (1950–2016), ungarischer Schriftsteller, siehe Péter Esterházy